Бенджамин Брэтт (; род. 16 декабря 1963, Сан-Франциско, Калифорния) — американский актёр. Получил известность благодаря роли детектива Рейнальдо Кёртиса в сериале «Закон и порядок», а также участию в фильмах «За кровь платят кровью», «Мисс Конгениальность» и «Траффик», также в 2004 году снялся в фильме «Женщина кошка».

Биография 

Бенджамин родился в Сан-Франциско, в семье медсестры и металлурга. Его отец — Питер Брэтт — английского и немецкого происхождения, сын бродвейского актёра Джорджа Кливленда Брэтта (, 1893—1984). Мать — Элди Банда — перуанка индейского происхождения. Она перебралась в США в 14 лет. Родители Бенджамина поженились 30 декабря 1960 года, однако уже в 1967 году развелись.

13 апреля 2002 года женился на актрисе Талисе Сото. У пары двое детей: дочь  (род. 06.12.2002) и сын  (род. 03.10.2005).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино